La Serie A 1937-1938 fu il 38º campionato italiano di calcio di prima divisione.

Il nome si riferisce anche ai seguenti tornei nazionali di prima divisione:

 Serie A 1937-1938, 1º campionato svizzero di hockey su ghiaccio
 Serie A 1937-1938, 18º campionato italiano di pallacanestro maschile
 Serie A 1937-1938, 10º campionato italiano di rugby a 15